Porcel hace referencia a varios artículos:

Apellido
Baltasar Porcel i Pujol , escritor y crítico literario español;
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, poeta y traductor español en lengua catalana;
Ezequiel Porcel i Alabau, arquitecto modernista español;
Isabel Checa Porcel, atleta;
Jorge Porcel, comediante argentino;
José Antonio Porcel y Salablanca, poeta español;
José de Narváez Porcel, noble español;
Marisa Porcel, actriz española
Pedro Porcel, varios;